Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Yayuk Basuki e Romana Tedjakusuma che hanno battuto in finale Kyōko Nagatsuka e Ai Sugiyama per walkover.

Teste di serie 

 Mariaan de Swardt /  Kerry-Anne Guse (quarti di finale)
 Kyōko Nagatsuka /  Ai Sugiyama (campionesse)

 Michelle Jaggard /  Rene Simpson (semifinali)
 Janette Husárová /  Dominique Monami (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1994